PSIM (от  — «управление информацией о физической безопасности») — категория программного обеспечения, предоставляющая аппаратно-программный комплекс для интеграции нескольких несвязанных между собой приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс. Как правило, создаётся разработчиками связующего программного обеспечения. Такое ПО аккумулирует и коррелирует события от существующих несопоставимых устройств безопасности и информационных систем (видеонаблюдение, контроль доступа, датчики, видеоаналитика, сети хранения данных и другие сети, системы здания и т. д.), чтобы дать персоналу возможность идентифицировать и проактивно влиять на сложившиеся ситуации. Интеграция PSIM обеспечивает многочисленные организационные преимущества, включая усиление контроля, повышение осведомленности о ситуации и предоставление управленческой отчётности.

Согласно отчёту Transparency Market Research, в период с 2016 по 2024 год рынок PSIM будет расти на 18,7 % в год. В результате, рынок, оцененный в 823,1 млн долларов США в 2015 году, вырастет до 3832,6 млн долларов США к 2024 году. Использование PSIM-систем в обслуживании городов позволяет ежегодно на 2-3 % снизить количество преступлений, на 20 % повысить эффективность работы правоохранительных органов и спасателей, а также на 30 % повысить раскрываемость правонарушений разного уровня.

Ключевой причиной широкого распространения технологии стала её способность ликвидировать разрыв между функциями безопасности и информационными технологиями в организациях. Приложения и устройства безопасности до недавнего времени были доступны только на проприетарных условиях, что снижало возможность использования нескольких поставщиков и создавало блокировку ценовых стратегий поставщиков. Это противоречит IT-стандартам, где принцип «подключи и работай» позволяет расширить выбор аппаратного обеспечения и помогает сократить расходы на аппаратное обеспечение. PSIM обеспечивает большую степень такой функциональной совместимости.

Ключевые характеристики 
Комплексная система PSIM характеризуется шестью ключевыми возможностями:

 Сбор данных. Независимое программное обеспечение для управления устройствами собирает данные с любого количества разрозненных устройств или систем безопасности.
 Анализ данных. Система анализирует и коррелирует данные, события и сигналы тревоги, чтобы определить реальные ситуации и их приоритет.
 Проверка данных. Программное обеспечение PSIM представляет соответствующую информацию о ситуации в быстром и легко усваиваемом формате, позволяющем оператору системы проверить ситуацию.
 Решение. Система предоставляет , основанные на передовой практике и политике структуры-пользователя, а также инструменты для решения ситуации.
 Отчетность. Программное обеспечение PSIM отслеживает всю информацию и шаги, необходимые для составления отчетов о соблюдении требований, обучения и дальнейшего углубленного анализа.
 Аудиторский след. PSIM отслеживает, как каждый оператор взаимодействует с системой, отслеживает любые ручные изменения в системах безопасности и рассчитывает время реакции для каждого события.

Интеграция на основе PSIM 
Ключевым отличием PSIM-интеграции от других форм интеграции систем физической безопасности является способность PSIM-платформы подключать системы на уровне данных, в отличие от других форм интеграции, которые взаимодействуют с ограниченным количеством продуктов. PSIM позволяет использовать открытые технологии, совместимые с большим количеством производителей. Эти продукты PSIM предлагают больше возможностей для расширения и могут снизить затраты на внедрение за счёт более широкого использования существующего оборудования. Решения PSIM в целом развертываются для централизации информации в одном или нескольких узлах управления. Их называют диспетчерскими или центрами управления. Соединение с другими технологиями является важной особенностью любого базового PSIM, так же как и возможность интеграции с открытыми промышленными стандартами, такими как , ONVIF, ODBC и т. д.

Как правило, интегрированные в PSIM-платформу системы безопасности включают в себя:

 Системы контроля и управления доступом;
 автоматизированные барьеры и турникеты;
 Системы управления зданием (такие, например, как ОВИК);
 CCTV-системы;
 компьютерные диспетчерские системы;
 противокражные системы;
 детекторы огня и дыма;
 ГИС;
 домофоны и IP-телефоны;
 системы обнаружения вторжений;
 системы управления освещением;
 Система обнаружения вторжений по периметру и ;
 системы мониторинга питания;
 охранные системы;
 Видеоаналитика;
 видеостены.

Управление PSIM-платформой 
PSIM-платформа управляет всеми данными, производимыми различными приложениями безопасности (там, где это позволяют API или SDK разработчиков приложений), и агрегируют их для получения значимого интеллекта. Это, в свою очередь, преобразуется в создание графического контента для управления ситуацией, объединяющего соответствующие визуальные данные, рабочий процесс, основанный на экранном руководстве и автоматизированные задачи (также называемый общим операционным интерфейсом). Он используется для управления событиями и повседневных операций по обеспечению безопасности. Некоторые из более продвинутых продуктов PSIM предлагают динамическое руководство, которое может быть изменено в зависимости от уровня воспринимаемой угрозы. Такой уровень угрозы регулируется внешней или внутренней информацией, например, о количестве попыток взлома. Уровень динамического управления также зависит от уровня интеграции с API или SDK любого производителя.

Применение 
PSIM применяется в широком спектре отраслей промышленности и государственного сектора по всему миру. Это частные предприятия, госбезопасность, сфера образования, ТЭК, здравоохранение, оборонный комплекс, промышленность и производство, ритейл, АПК «Безопасный город» и «Умный город» и другие.

PSIM используют Нижне-Бурейская ГЭС, завод «Атоммаш», Бийская ТЭЦ, Белоярская АЭС, Волжская ГЭС, полицейское управление Атланты (Центр интеграции видеоизображений операции «Щит»), британская , программа видеонаблюдения CitiWatch города Балтимора, департамент полиции Вентуры, управление метрополитена Вашингтона (WMATA) и другие структуры.

Отраслевые органы 
 Open Network Video Interface Forum (ONVIF): открытый отраслевой форум для разработки глобального стандарта интерфейса продуктов физической безопасности на базе IP.
 Альянс по функциональной совместимости в области физической безопасности (), глобальный консорциум производителей и системных интеграторов в области физической безопасности, занимающийся продвижением функциональной совместимости устройств безопасности, основанных на IP-технологии.
 Security Industry Association (SIA), или Ассоциация индустрии безопасности, торговая ассоциация поставщиков электронных и физических решений для обеспечения безопасности
 OPC Foundation: стандарт совместимости для безопасного и надежного обмена данными.
 SIP-форум: продвижение внедрения продуктов и услуг на основе протокола установления сеанса.
 BACnet, протокол передачи данных для сетей автоматизации и управления зданиями.

Примечания 

Сетевые протоколы
Промышленные сети
Информационные технологии
Безопасность
Национальная безопасность